Съливан може да се отнася за:
 Хора
 Дани Съливан (р. 1950), американски автомобилен състезател
 Джей Кортни Съливан (р. 1981), американска писателка
 Джим Съливан (1940-1975), американски музикант
 Катрин Съливан (р. 1951), американска космонавтка
 Майкъл Дж. Съливан (р. 1961), американски писател
 Пат Съливан (1885-1933), австралийско-американски аниматор
 Рони О'Съливан (р. 1975), английски състезател по снукър
 Хари Стек Съливан (1892-1949), американски психиатър

 Окръзи в Съединените щати
 Съливан (окръг, Индиана)
 Съливан (окръг, Мисури)
 Съливан (окръг, Ню Йорк)
 Съливан (окръг, Ню Хампшър)
 Съливан (окръг, Пенсилвания)
 Съливан (окръг, Тенеси)